Dolly – forma ipocoristica del nome proprio di persona femminile Dolores.
 Dolly – apparecchiatura utilizzata per le riprese cinematografiche e televisive.
 Dolly – la prima pecora clonata.

Musica 

 Dolly Parton – cantante country.
 Dolly Records – etichetta discografica fondata da Dolly Parton.
 Dolly – raccolta di successi di Dolly Parton pubblicata nel 2009.
 Dolly – singolo del 2007 dei Me First and the Gimme Gimmes.
 Replay/Dolly – singolo doppia a-side del 2008 dei Plastic Tree.
 Hello, Dolly! – musical di successo debuttato a Broadway nel 1964.

Televisione 

 Dolly! – varietà televisivo condotto da Dolly Parton nel 1976-1977.
 Dolly – varietà televisivo condotto da Dolly Parton nel 1987-198.

Pagine correlate
Dollie